Wickart ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Wickart (* 1609/10; † 1684), Schweizer Landvogt und Glasmaler
 Johann Baptist Wickart (1635–1705), Schweizer Bildhauer
 Thomas Anton Wickart (1798–1876), Schweizer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Wicart
 Wickert